Вильгельм Юлих-Бергский (; 9 января 1454 или 1455 — ) — герцог Берга (под именем Вильгельм III), герцог Юлиха и граф Равенсберга (под именем Вильгельм IV) с 1475 года, из дома Генгебах. Сын герцога Герхарда и Софии Саксен-Лауэнбургской. После смерти отца наследовал его титулы и владения. Умер в 1511 году 7 сентября в Дюссельдорфе. Похоронен в Альтенбергском соборе.

Биография 
У Вильгельма не было сыновей ни от первой, ни от второй жены. Поэтому в 1496 году он заключил соглашение с герцогом Клевским Иоганном II о помолвке их детей: Марии, которой в то время было 5 лет, и Иоганна (6 лет). Свадьба состоялась в 1510 году.

Вильгельм умер в 1511 году и с его смертью пресеклась Юлихская династия. Его преемником стал зять Иоганн, в 1521 году унаследовавший также герцогство Клеве и графство Марк.

Жена и дети 

В 1472 году Вильгельм женился на богатой невесте, графине Елизавете Нассау-Саарбрюккенской, но она умерла в 1478 или 1479 году.

В 1481 году Вильгельм снова женился — на Сибилле Бранденбургской. У них была дочь Мария (1491—1543), которая в 1509 году вышла замуж за Иоганна III Клевского.

Литература 
 Hansjörg Laute: Die Herrn von Berg. Auf den Spuren der Geschichte des Bergischen Landes (1101—1806). Boll, Solingen 1988, ISBN 3-9801918-0-X
 Wilhelm III.(Herzog von Jülich-Berg).Otto Reinhard Redlich. ADB.

Герцоги Берга
Герцоги Юлиха
Дом Генгебах